Flughafen Nürnberg  er en international lufthavn i Tyskland. Den er beliggende fem kilometer nord for centrum af Nürnberg. Den er den næsttravleste i delstaten Bayern efter lufthavnen i München.

I 2016 ekspederede den 4.174.639 passagerer, 6.323 tons luftfragt og havde 45.873 flybevægelser.

Historie 
Lufthavnen i Nürnberg var den første nybyggede lufthavn efter 2. verdenskrig. Den blev indviet 6. april 1955, og et Convair 340-fly var det første til at lande i lufthavnen.

1960 passerede lufthavnen for første gang 100.000 passagerer, og året efter forlængede man landingsbanen fra 1.900 meter til 2.300 meter. I 1968 blev den igen forlænget til de nuværende 2.700 meter. 12. juli 1970 landede der for første gang et Boeing 747 i Nürnberg, da Lufthansas fly med navn "Hessen" satte hjulene på landingsbanen. Denne begivenhed tiltrak over 20.000 besøgende.

Forpladsen til fly blev i 1977 udvidet, og i 1981 blev en ny lufthavnsterminal opført. I december 1986 rundede lufthavnen for første gang én million passagerer på ét år.

Lufthavnen fik i 1999 et nyt kontroltårn. Det 48 meter høje tårn blev tegnet af arkitekt Günter Behnisch og erstattede det 18 meter høje tårn fra 1955. I 1999 blev Nürnberg U-Bahns linje U2 forbundet til lufthavnen, da man opførte en station ved terminalbygningen.

Statistik

Galleri

Eksterne henvisninger 

 Flughafen Nürnbergs officielle hjemmeside

Referencer 

Nyrnberg
Nyrnberg
Etableret i 1955
Nürnberg
Bygninger, konstruktioner og anlæg i Bayern